Die Bank of Beijing China Open 2012 waren ein Snooker-Turnier im Rahmen der Snooker Main Tour der Saison 2011/12, das vom 26. März bis zum 1. April 2012 in Peking ausgetragen wurde.

Titelverteidiger war der Engländer Judd Trump, der aber im Viertelfinale mit 3:5 gegen Stephen Lee verlor. Die aktuelle Nummer eins Mark Selby zog sich nach seinem klaren Erstrundensieg (5:0) gegen den chinesischen Wildcardspieler Li Hang wegen einer Nackenverletzung vom Turnier zurück, um fit für die bevorstehende Weltmeisterschaft zu sein. Damit kam Ding Junhui kampflos eine Runde weiter. Im dortigen Viertelfinale setzte er sich mit 5:2 gegen den "Captain" Ali Carter durch. Dieser hatte zuvor den chinesischen Wildcardspieler und Shaun-Murphy-Bezwinger Lu Ning mit 5:1 besiegt. Als dritter Wildcardspieler und vierter chinesischer Teilnehmer der ersten Runde verlor Jin Long gegen den Weltranglistenzweiten Mark Williams klar mit 1:5. Der Weltmeister von 2002, Peter Ebdon, konnte sich, auf Platz 28 stehend, im Achtelfinale gegen den amtierenden Weltmeister John Higgins und im Viertelfinale gegen die Nummer 4, Neil Robertson durchsetzen und ins Halbfinale einziehen, wo er gegen den Chinesen Ding antreten musste.

Der German Masters Champion von 2012, Ronnie O’Sullivan hatte zwar in der ersten Runde Mühe gegen die Nummer 24, Marcus Campbell, mit 5:4 ins Achtelfinale einzuziehen, konnte sich dort aber souverän gegen Mark Williams mit 5:1 durchsetzen. In seinem Viertelfinalmatch gegen den Schotten Stephen Maguire stand es im Entscheidungsframe 62:62 nach Punkten. Entscheiden musste dann die „re-spotted black“, die nach einem Fluke von Maguire über Doppelbande in die Mitte lief. Der überraschte, aber über diesen unglaublichen Stoß lächelnde O´Sullivan gratulierte dem glücklichen Schotten zu seinem Einzug ins Halbfinale, wo er auf den Gewinner des PTC Grand Finals 2012 Stephen Lee traf. Diesen schaltete er mit 6:2 aus und stand somit im Finale.

Im zweiten Halbfinale standen sich der Sieger von 2005, Ding Junhui, und der Sieger von 2009, Peter Ebdon, gegenüber. Nach den ersten 4 Frames lag der Engländer noch mit 1:3 hinten, als er nach der Pause 5 Frames hintereinander gewann und mit 6:3 ins Finale gegen Stephen Maguire einzog. Beim letzten Aufeinandertreffen der beiden im September 2011 beim PTC-Event 5 konnte sich der Engländer in der ersten Runde noch mit 4:2 gegen den Schotten durchsetzen.

Mit Ding verließ der letzte verbleibende Teilnehmer des Gastgeberlandes das Turnier.

Das Finale wurde von den beiden Kontrahenten Peter Ebdon und Stephen Maguire über die volle Distanz von 19 Frames gespielt. Nach dem Gewinn des ersten Frames von Ebdon konnte Maguire im zweiten noch ausgleichen, der Engländer zog dann aber mit 4 weiteren Frames und seinem höchsten Century Break von 124 bei diesem Turnier davon und beendete die erste Session mit einer deutlichen 5:1-Führung. Trotzdem waren die Spiele hart umkämpft und sehr langwierig, so dass zum ersten Mal überhaupt bei einem Ranglistenturnierfinale die Nachmittagssession bereits nach 6 Frames abgebrochen wurde, damit den Spielern genug Pause blieb. Zu Beginn der Abendsession konnte der Schotte wieder einen Frame gutmachen. Von da an wechselten sich beide Spieler mit den Framegewinnen mehr oder weniger ab, bis Maguire mit drei Siegen in Folge auf 8:8 ausgleichen konnte. Das Century von Ebdon im folgenden Frame, das das 300. seiner Karriere war, glich Maguire erneut aus. Im folgenden Entscheidungsframe sah es nach einem gelungenen Einsteiger von Maguire schon nach einem Durchmarsch aus, als er nach 24 Punkten das Spiel abgeben und den Tisch für Ebdon räumen musste, der sich mit einem 62er Break seinen zweiten Titel bei den China Open nach 2009 sicherte. Für Ebdon war es der letzte Profititel seiner Karriere.

Mark Selby, der bei diesem Turnier nur ein Spiel absolvierte, konnte sich trotzdem die Bonusprämie für das höchste Break mit 139 Punkten sichern.

Preisgeld / Weltranglistenpunkte 

Gesetzte Spieler, die ihr erstes Spiel verlieren, erhalten nur die halbe Punktzahl (in der Tabelle in Klammern).

Wildcard-Runde

Finalrunde

Finale

Qualifikation 
Die Qualifikationsspiele fanden vom 21. bis 24. Februar 2012 in Sheffield statt.

Century-Breaks

Finalrunde

Qualifikationsrunde

Einzelnachweise

Weblinks 
 Snooker: Fluke entscheidet Top-Duell auf Eurosport.
 2012 Bank of Beijing China Open (Pics: Top147.com) auf Facebook.

Snookerveranstaltung 2012
Billardturnier in Peking
2012